Cotis I puede referirse a:
 Cotis I, rey del Reino odrisio del siglo IV a. C.
 Cotis I de Tracia, rey de Tracia del siglo I a. C.
 Cotis I del Bósforo, rey del Bósforo del siglo I